Fiama – comune della provincia dell'Est, in Sierra Leone
  Johnny Fiama – personaggio dei Muppet

Pagine correlate 
Fiamma (disambigua)